Wolne Miasto Kraków
 Warszawska Masa Krytyczna